Silna sztuczna inteligencja (ang. strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

 Według silnej sztucznej inteligencji, komputer nie jest jedynie narzędziem do studiowania działania umysłu, raczej odpowiednio zaprogramowany komputer jest w rzeczywistości umysłem.

Istnieją różne podejścia do problemu silnej sztucznej inteligencji, jedno z nich to podejście funkcjonalistyczne, próbujące znaleźć rozwiązanie w oparciu o studiowanie ludzkiego zachowania (podejście top-down). Drugie z podejść do problemu to podejście redukcjonistyczne, gdzie symulowany jest poziom fizjologiczny działania neuronów, kolumn neuronalnych i coraz większych struktur, aż do symulowania działania całego mózgu ludzkiego (podejście bottom-up). Drugie z podejść jest stosowane w projekcie „Blue Brain Project”.

Przypisy 

Sztuczna inteligencja
Filozofia umysłu i kognitywistyka